Lluís Marsans i Sola (1867-1955), polític català.
 Lluís Marsans i Julià (Barcelona, 1930-2015), pintor català.